«Ю́ность» (белор.Юнацтва) — футбольный стадион в городе Сморгонь, Беларусь. В настоящее время используется для проведения домашних матчей ФК Сморгонь, выступающего в Высшей лиге Чемпионата Беларуси по футболу. Вместимость — 2625 мест.

Общие данные 
Адрес: 231012, Гродненская обл., Сморгонь, ул. Петра Балыша

Стадион имеет две трибуны, одна из которых накрыта козырьком. Поле — натуральный газон . Размеры поля 105×68 м.

Реконструкция трибун стадиона была завершена в 2005 году. Южная трибуна накрыта пластиковым козырьком. Северная трибуна была полностью перестроена. В 2005 году стадион «Юность» прошёл процесс лицензирования УЕФА и получил вторую категорию . В 2006 году арена принимала финал женского розыгрыша Кубка Беларуси. 14 августа 2012 года здесь прошёл матч Кубка регионов УЕФА между французской командой «Пари иль де Франс» и «Союз Тузлы» из Боснии и Герцеговины. Сейчас стадион представляет собой многофункциональное спортивное и культурно-массовое сооружение. Он включает в себя основное футбольное поле с натуральным газоном (105×68 метров), окружённое трибунами вместимостью в 2 625 человек, тренировочное поле с искусственным покрытием (40×20 метров), универсальную спортивную площадку с трибуной, рассчитанной на 300 человек, и парковку для автомобилей.

Примечания

Ссылки 
 «Юность» (Сморгонь) | Cтадион ФК «Сморгонь»

Футбольные стадионы Белоруссии
Сморгонь